

Cinema 
 The Kindness of Strangers – cortometraggio del 2004 diretto da Claudia Myers
 The Kindness of Strangers – film TV del 2006 diretto da Tony Smith
 The Kindness of Strangers – film del 2019 diretto da Lone Scherfig

Musica 
 The Kindness of Strangers – traccia dell'album Murder Ballads 'di Nick Cave and the Bad Seeds del 1996
 The Kindness of Strangers''' – album degli Spock's Beard del 1998

 Televisione 
 L'amico ritrovato (The Kindness of Strangers) – episodio della terza stagione di Beverly Hills 90210
 La gentilezza degli sconosciuti (The Kindness of Strangers) – episodio di The District La cortesia degli stranieri (The Kindness of Strangers) – episodio della seconda stagione di Heroes
 La gentilezza degli estranei (The Kindness of Strangers'') – episodio di Jack & Bobby
 The Kindness of Strangers – 5x08 The Originals